La linea Cholodnohirs'ko-Zavods'ka, (), ), o linea 1, è la prima linea della metropolitana di Charkiv, che risale al 1975 e serve l'omonima città dell'Ucraina.

Stazioni

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni